Акасусо — фамилия. Известные носители:

 Акасусо, Хосе (род. 1982) — аргентинский теннисист.
 Акасусо, Эусебио (род. 1952) — перуанский футболист.